Хосе Грегоріо Монагас (1795—1858) — президент Венесуели у 1851—1855 роках.
 Хосе Руперто Монагас (1831—1880) — президент Венесуели у 1869—1870 роках.
 Хосе Тадео Монагас (1784—1868) — президент Венесуели у 1847—1851 та 1855—1858 роках, герой війни за незалежність

 Монагас — один із 23 штатів Венесуели, розташований на північному сході країни.
 Хосе Грегоріо Монагас — муніципалітет у венесуельському штаті Ансоатегі.
 Хосе Тадео Монагас — муніципалітет у венесуельському штаті Гуаріко.
 Міжнародний аеропорт Хосе Тадео Монагас — аеропорт у місті Матурин.

 Монагас — венесуельський футбольний клуб із міста Матурин.